Леслі Бібб (англ. Leslie Louise Bibb; нар. 1974, Бісмарк, Північна Дакота, США) — американська актриса, модель і продюсерка.
 Діксі Бібб-Ґрейвз (англ. Dixie Bibb Graves; 1882—1965) — американська політична діячка, перша леді.
 Бібб (округ)
 Діджей Бібб — ліванський диск-жокей, музикант.